Espagne puede referirse a:
 Exónimo de España en francés;
 L'Espagne, libro de viajes de 1874 de Charles Davillier;
 SS Espagne (1909), buque de carga belga;
 Espagne 1937, película de Luis Buñuel.